Сидибе, Джибриль (малийский футболист) (род. 1982) — малийский футболист, участник 3 Кубков африканских наций
 Сидибе, Джибриль (французский футболист) (род. 1992) — французский футболист.